MGCS steht für:
 Main Ground Combat System, deutsch-französisches Rüstungsprojekt
 Ministry of Government and Consumer Services, Ministerium der Regierung von Ontario

Abkürzung